Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але знялась через розтягнення пахвини.Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mercury Insurance Open, одиночний розряд
Southern California Open